Jean Gréau (1731-1810), homme politique français ;
 Jean-Luc Gréau (1943), économiste français ;
 Pierre Gréau (1948), historien français.